Victor Angulo Llerena (Arequipa, 7 de septiembre de 1946) es un artista musical peruano. Es conocido por interpretar diversos géneros de música peruana, especialmente la música andina.

Reseña biográfica
Adrián Víctor Angulo Llerena inició como primera guitarra, arreglista y director musical el año 1967 con el grupo Bellas de Huamanga. Con el grupo, realizó grabaciones con distintos artistas tales como Nelly Munguia, Edwin Montoya, Bertha Barbaran, Alicia Maguiña, Los Errantes de Chuquibamba Estudiantina Peru. En grabaciones estaría bordeando los 1000 discos(producciones musicales) durante los 50 años de actividad artística profesionalmente.

Grabaciones Personales 
•	“Los caminantes de la unión”  años 70´

•	“Los ídolos” años 80´

•	“Cuerdas de Guitarrero” actualmente en el mercado  año 2005

•	“Voces y  Guitarras de la Union Cotahuasi"  Vol 1°  año 2009

•	“El Puente”  el yaravie es eterno   1°vol año 2014

•	“Triste Pajarillo” año 2015

•	“Voces y Guitarras de la Union Cotahuasi” Vol 2° año 2016

•	“Caballeros de la Noche” año 2012 

En proceso de masterizacion se encuentran dos discos que serán  lanzados al mercado próximamente en .

•	“Clasicos en Quechua” con arpa y guitarra Año 2023

•	“Musica de los Andes (instrumental)”

Grupos en los que integro profesionalmente en Lima 
•	1965 a 1970   Trio Union  (en Lima) - Duo Union

•	1970 a 1980   Trio Los Heraldos 

•	1980 a 1983    Los Idolos y Los Caminantes de la Union

•	1983 a 1993    Tradiciones del Peru 

•	2002 a 2006    Miski  Takiy (canal 7 TV peru ) director musical

•	2012     Los caballeros de la noche

•	2003 a la actualidad Victor Angulo y su conjunto

A su vez participo como primera guitarra de Alicia Maguiña desde 1975 a 1985, con quien viajo a los países de: Alemania, Holanda, España, Venezuela, al margen de su recorrido a nivel nacional participando  en una gama de  festivales y eventos. De igual forma participo como primera guitarra del programa Heraldo Musical de los Andes de Radio Nacional del Peru de 1985 a 1990.

Programas de Tv 
•	“Canto Andino” de canal 7 “primera etapa” con Isaac Sarmiento “Huallpa Huaccay”

•	“folcklor de mi Tierra” del canal 2 “primera etapa” con Luz Bendezu

•	“Miski  Takiy”  de canal 7 con Maria J. Rodriguez, además participo como invitado en diferentes programas Tv y radio.

Películas 
•	Participación en la película “sigo siendo” estrenado a nivel mundial el año 2013 interpretando un yaravie con Sila Illanes

•	Participación en el documental por el bicentenario de la muerte de Mariano Melgar difundido por “tv Perú” canal 7

Distinciones 
•	Diploma de honor del Congreso de la Republica en reconocimiento a su destacada participación en el festival del yaraví – 2015 realizado el 04 de agosto en el Gran Teatro Nacional y por su gran trayectoria artística cultivando el genero musical del yaraví en el marco del Homenaje al Bicentenario de la Gesta Heroica de Mariano Melgar Valdivieso en el 2015.

•	Diploma de reconocimiento del Congreso de la Republica por su valioso aporte a la cultura del país  en el 2016.

•	Diploma de honor del Congreso de la Republica en reconocimiento a su trayectoria artística y valioso aporte a la cultura del país en el 2018.

•	Diploma de reconocimiento de la Escuela Nacional Superior de Folklore por su destacada labor como artista y maestro, ejemplo para nuestra familia arguediana  y por su participación como actor de la obra cinematográfica “SIGO SIENDO” – KACHKANIRAQMI, el viaje de la música por los mundos del Peru en el 2013

•	Medalla y diploma Jose Maria Arguedas en el grado de “HARAWIKUQ” en el marco de celebraciones por el 70° aniversario de la Escuela Nacional Superior de Folklore Jose Maria Arguedas al destacado interprete de guitarra andina, cultor del Yaravi arequipeño, en reconocimiento a su calidad como cultor de la música, para testimonio imperecedero de nuestra cultura nacional con RD N° 241-2019/DG-ENSFJMA en el 2019

•	Diploma de honor de la Derrama Magisterial por su participación en el festival folklorico “CANTO MAESTRO” organizado por la Derrama Magisterial en 1998

•	Distinción Honorifica del Instituto Nacional de Cultura y DOLBY JR Producciones en reconocimiento al valioso aporte que despliega en valor del desarrollo de la cultura musical y en defensa de la riqueza literal-poetica, melódica e interpretativa del canto ayacuchano en 1999.

•	Disco de oro entregado por Instituto Nacional de Cultura,  Dolby JR Producciones 1998.

•	Certificado por Ministerio de Educacion, Presidencia de la Republica y la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO) en reconocimiento por participación artística de la canción andina realizada en lima 2008

•	Diploma de Honor por el instituto Nacional de Cultua Direccion regional Arequipa por su contribución a la promoción y desarrollo de las manifestaciones artísticas culturales asi como la conservación, preservación protección, investigación y difusión del Patrimonio Cultural de la Nacion 2005.

•	Trofeo de Soniem, Premio Artista 2015.

•	Trofeo del III Congreso de la Musica Ayacuchana por su aporte a la Cultura Nacional.

•	Trofeo y diploma del III Festival Claro, Ganador Musica Andina 

•	Reconocimiento de Misky Takiy por su trayectoria artística y su destacada labor dentro del programa en la difusión de la música Folklorica 2003.

•	Reconocimiento del elenco de danzas Sisary Huanta a su amplia trayectoria  artística difundiendo el Folklore Nacional, Teatro Segura 1991.

•	Reconocimiento de Misky Takiy a su incansable labor en bien de nuestra cultura popular andina y su invalorable apoyo a Misky Takiy 2005.

•	Trofeo de la Institucion musical Cuerdas Sanramoninas en merito a su destacada trayectoria difundiendo la música nacional 2020.

•	Diploma de la Asociación Cultural la Union por su destacada  contribución al desarrollo de nuestra provincia y su notable apoyo a las instituciones unionenses 2018.

•	Reconocimiento del programa Tinkuy VIII a su aporte a la Cultura Nacional 2011.

•	Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de la Union en merito a su destacada labor artística difundiendo la música de la provincia de la unión 2005.

•	Reconocimiento del Centro Social Cotahuasi a su labor artística a nivel Nacional  2004.

•	Reconocimiento de la Universidad Nacional Agraria la Molina a su brillante trayectoria artística y aporte a la música Peruana 2012.

•	Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio al director del Marco Musical Sr. Victor Angulo por su afán, apoyo constante a los diversos eventos musicales; en merito por este esfuerzo es considerado como el mejor conjunto que interpreta nuestra música vernacular 2003

•	Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Soras en merito a su participación en el XVIII Festival de la Cancion Ayacuchana 2011.

•	Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de la Union Cotahuasi, acuerdo al Concejo Municipal N° 035-2009-MPLU se acuerda, declarar hijo ilustre y embajador de la música unionense, al señor Victor Angulo Llerena por su trayectoria artística reconocida, reconocimiento en acto publico y solemne registrado dicho acto en el libro de sesiones solemnes de la Municipalidad 2009.

•	Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de la Union, Acuerdo de Consejo Municipal N° 019 – 2010 – MPLU – A, se acordó declarar Patrimonio cultural inmaterial de la Provincia de la Union, la producción, cultura, e historia musical del gran maestro  Adrian Victor Angulo Llerena y que el presente reconocimiento sea entregado en acto publico 2010

•	Diploma de Honor de la Asociación Provincial La Union – Arequipa Asociación de damas Unionenses-Lima Centro Social Cotahuasi por su destacada trayectoria y servicios a favor de los unionenses 2004.

•	Reconocimiento del Patronato de la Union – Cotahuasi por su contribución al rescate y difusión de nuestras manifestaciones culturales y por su permanente trabajo a favor de la identidad Nacional, que enorgullece a la provincia del Cañor de Cotahuasi, el mas profundo y bello del planeta 2005.

•	Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Comepampa como estimulo y expresión de reconocimiento colectivo por ser el mas distinguido y calificado guitarrista del Peru, que emergiendo de las entrañas del Cañon mas profundo del mundo, honra con su arte al buen nombre de la Union, cuna y semillero natural de la poesía, el canto y la guitarra 2006.

•	Reconocimiento de la Parroquia Santa Ursula de Viraco en Gratitud a su colaboración en la crisalizacion de diferentes actividades que han permitido recaudar los recursos para el embellecimiento de la casa de nuestra patrona Santa Ursula 2007.

•	Diploma de Honor del Heroico y Milenario Pueblo de San Pablo y la asociación de san pablinos residentes en la ciudad de Cajamarca en reconocimiento a sus insignes valores y virtudes artísticos musicales y folklorico andinos 2006.

•	Diploma de la Municipalidad Villa Maria del Triunfo en reconocimiento a su trayectoria artística y la difusión de nuestra cultura en el Peru y el Mundo 2017.

•	Diploma de la Asociacion Accion para el Desarrollo Sostenible de la Comunidad Ayacuchana  (ADESCA) en merito a su participación guitarra en el programa “Peru en Miraflores” – Ayacucho  1996.

•	Reconocimiento de la Coordinadora Nacional de Radio por su esforzada labor en la difusión de nuestra música Nacional.

•	Diploma de la Municipalidad de Ayacucho en reconocimiento a su meritoria participación en la cruzada de solidaridad “Navidad del niño Ayacuchano” 1992.

•	Reconocimiento por su valioso aporte a la cultura musical de nuestro país, otorgado por SONIEM Julio 2021

•	Ganador del concurso producción musical “Clásicos en quechua”, otorgado por el Ministerio de Cultura 2021.

•	Diferentes medallas y trofeos.

Referencias

Enlaces externos 

* [https://www.radionacional.com.pe/novedades/tierra-que-canta/recordando-a-nelly-munguia-a-traves-de-su-gran-amigo-victor-angulo-llerena].

* [https://www.escuelafolklore.edu.pe/escuela-de-folklore-distinguio-a-destacados-maestros-de-la-cultura-peruana/].

Músicos

Peruanos
Guitarristas
Guitarristas clásicos